Вайдас Якоб Баумила (, родился 28 марта 1987 в Вильнюсе) — литовский певец и актёр, участник Конкурса песни Евровидение 2015 года в дуэте с Моникой Линките.

Биография 
Популярность к Вайдасу пришла в 2006 году после участия в шоу Dangus на литовском телеканале TV3. Пытался пройти отбор на Евровидение в 2014 году, но в финале национального конкурса занял 3-е место. В 2015 году прошёл успешно отбор с Моникой Линките.

На конкурсе песни Евровидение 2015 года пара вышла в финал с песней «This Time». Пара заняла 18-е место.

Дискография 
 Ką tu mėgsti? (2006)
 Išklausyk (2007)
 Iš naujo (2015)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Моника Линките и Вайдас Баумила — профиль на официальном сайте Евровидения
 Вайдас — участник Евровидения 2015 на сайте uchastniki.com

Певцы и певицы Литвы
Актёры Литвы
Участники «Евровидения-2015»
Представители Литвы на «Евровидении»
Наставники телешоу «The Voice»